Rigidoporus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Meripilaceae. De typesoort is Rigidoporus micromegas. Veel soorten van dit geslacht zijn pathogeen voor planten.

Soorten
Volgens Index Fungorum telt dit geslacht 51 soorten:

Meripilaceae
Schimmelgeslacht